Creuse steht für:

 die Creuse, 263 km langer Fluss in Frankreich
 das nach dem Fluss benannte Département Creuse

 Creuse (Somme), französische Gemeinde im Département Somme

Siehe auch:
 La Creuse, französische Gemeinde im Département Haute-Saône
 Petite Creuse, rechter Nebenfluss der Creuse